Nothronychus — род динозавров-теропод из семейства теризинозаврид, живших во время верхнемеловой эпохи ( назад) на территории современных США. Представлен двумя видами.

История изучения 

В 1998 году палеонтолог Джеймс Киркланд в районе ранчо Бобби Мак-Кинли в округе Катрон, штат Нью-Мексико обнаружил ископаемые остатки динозавра, которого он причислил к роду зуницератопс. В том же году о находке было сообщено в публикации. Однако позже, сравнивая остатки зуницератопса с новыми находками, он заметил, что затылочные части черепов, squamosum, очень разные по своей форме. Более точные исследования ископаемого материала привели к выводу, что среди ископаемых остатков находятся также кости, принадлежащие представителю надсемейства Therizinosauroidea.

В 2001 году Киркландом и Дугласом Вулфом описали новый вид и род — Nothronychus mckinleyi. Название рода происходит от  (нотхрос) — «тяжелый» или «медлительный» и  (оникс) — «коготь», ссылаясь на большие когти. Такое название рода было выбрано потому, что животное напомнило Киркланду гигантского наземного ленивца. Видовое название было дано в честь Мак-Кинли за помощь в раскопках.

Виды 

Nothronychus mckinleyi представляет собой довольно большого теризинозавра. Грегори С. Пол в 2010 году оценивает его в 5,1 метров высотой и весом в 1,2 тонны. Являлся теплокровным животным, передвигался на двух ногах и был травоядным. Предполагается, что он имел примитивное оперение.

Nothronychus graffami. Голотип UMNH VP 16420 по размеру больше, чем Nothronychus mckinleyi. Большинство фрагментов костей на несколько процентов больше (примерно на десяти процентов).

Систематика 
Nothronychus в 2001 году был помещен в семейство Therizinosauridae. Предположительно он занимает относительно базальную позицию в группе.

Примечания 

Теризинозавры
Динозавры мелового периода
Динозавры Северной Америки